kan syfta på:

Linne
 Linne (textil) – ett vävt tyg tillverkat av växtfibrer från lin som används i sängkläder och hemtextiler
 Linne (plagg) – ett ärmlöst plagg för överkroppen
 Linne, Maasbracht – en ort i Maasbracht i Nederländerna
 Linne - ett dialektalt namn på småbuskar och ris, t.ex. blåbärsris. I överförd bemärkelse en sopkvast bestående av en knippa björkris.

Linné
 Carl von Linné (1707–1778), svensk botaniker och zoolog, professor i kirurgi
 Linné (efternamn) – flera personer med efternamnet Linné
 OK Linné – en orienteringsklubb
 Station Linné – en forskningsstation på Öland
 Linné (månkrater) – en nedslagskrater på månen

Se även
 Sängkläder
 Hemtextilier
 Lin (växt)
 Linberedning
 Lingarn